Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2004 vond plaats van 11 tot en met 17 oktober 2004 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Virginia Ruano Pascual was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Française Marion Bartoli strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Nicole Vaidišová uit Tsjechië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als negende geplaatste Française Virginie Razzano in drie sets. Vaidišová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tasjkent op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2004. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Joelija Bejgelzimer en Tatjana Poetsjek hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Bejgelzimer speelde samen met Silvija Talaja – zij waren het derde reekshoofd. Poetsjek en Darija Koestova verloren meteen hun openingspartij.

Alle geplaatste teams 'deden wat ze moesten doen' en bereikten de halve finales.

Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en Meghann Shaughnessy, werd in de halve finale uitgeschakeld door de latere winnaressen.

De als vierde geplaatste Italiaanse zussen Adriana en Antonella Serra Zanetti wonnen het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Marion Bartoli en Mara Santangelo in drie sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Adriana, de oudste zus, had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de jongere Antonella geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tasjkent 2004
Tasjkent